Borač je ime več naselij:
 Borač, Bosna in Hercegovina
 Borač, Češka
 Borač, Srbija